60-й юбилейный выпуск Вуэльта Испании — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Испаниис 27 августа по 18 сентября 2005 года. Старт состоялся в Гранаде, а финишировала гонка в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3192 километра. Первым к финишу пришёл победитель двух предыдущих Вуэльт Роберто Эрас из  и был награждён во время церемонии в Мадриде по окончании последнего этапа. 

Впоследствии было установлено, что он показал положительный тест на препараты повышающие работоспособность во время 20 этапа гонки. Испанская федерация велоспорта признала его виновным в использовании эритропоэтина во время гонки и лишил его титула, присудив в 2011 году победу россиянину Денису Меньшову из  Однако в 2012 году Роберто Эрас был восстановлен в качестве чемпиона Вуэльта Испании 2005 года, когда верховный суд Испании вынес решение в пользу Эраса, ссылаясь на процедурные нарушения, связанные с хранением и обработкой образцов мочи.

Участники 
В гонке принимало участие 22 велокоманды по 9 человек в каждой.

Маршрут

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Спорт в Испании в 2005 году
Август 2005 года
Сентябрь 2005 года